Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce – była drewniana filialna cerkiew greckokatolicka w Grzęsce, spalona w 1944 roku.

Historia 
Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1515 roku, gdy już od jakiegoś czasu istniała parochia. W 1636 roku zbudowano kolejną cerkiew pw. Narodzenia NMP, z fundacji Stanisława Lubomirskiego. W czasie kościelnych reform józefińskich w Galicji, parochia greckokatolicka została zlikwidowana, a cerkiew stała się cerkwią filialną parochii w Mirocinie i należała do nowo utworzonego dekanatu kańczuckiego. Podczas konfliktu po Unii Brzeskiej parochia w Grzęsce przeszła na obrządek „unicki”. 

W 1797 roku zbudowano kolejną cerkiew drewnianą, która w 1820 roku była remontowana. W 1830 roku w Grzęsce było 202 wiernych. W 1905 roku w Grzęsce było 102 wiernych.

Gdy wybuchły walki z Ukraińskimi nacjonalistami, 10 czerwca 1944 roku cerkiew została spalona przez członków Narodowej Organizacji Wojskowej, w ramach akcji „Odwet”.

Przypisy 

Nieistniejące cerkwie w powiecie przeworskim
Grzęska
Świątynie pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego